NPNS est un sigle de 4 lettres pouvant faire référence à :
 Ni putes ni soumises ;
 Ni pauvre, ni soumis.